laag (stratigrafie): een onderdeel van een geologische formatie
 'geringe hoogte'